Набэсима Наохиро:

 Набэсима Наохиро (1618—1661) — самурай княжества Сага.
 Набэсима Наохиро (1746—1773) — 6-й даймё княжества Хасуноикэ.
 Набэсима Наохиро (1846—1921) — японский государственный деятель, 12-й даймё княжества Сага.